Узбекистан принимает участие в Летних Азиатских играх 2018 года в Джакарте

Медалисты

Золотые медали

Серебряные медали

Бронзовые медали

Ссылки 

 Узбекистан на официальном сайте летних Азиатских игр 2018г.

2018
Спорт в Узбекистане в 2018 году